Вердонк — фамилия. Известные носители:
 Вердонк, Калвин (род. 1997) — нидерландский футболист, защитник «Фейеноорд».
 Вердонк, Морис (1873— ?) — бельгийский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр (1900).
 Вердонк, Рита (род. 1955) — нидерландский государственный деятель.
 Вердонк, Эрик (1959—2020) — новозеландский гребец академического стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр (1988).